Die San Antonio Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Challenger Series 2016. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger fand vom 13. bis 19. März 2016 in San Antonio, Vereinigte Staaten, statt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den San Antonio Open 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen, für den Doppelwettbewerb gelten sie je Spielerin.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2016
Tennisturnier in San Antonio